Кропп (Cropp, Kropp) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители фамилии 
  (род. 1984) — немецкий гандболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Эссен» (2012).
  (род. 1993) — американская пловчиха, член национальной сборной.
 Кропп, Бен (род. 1936) — австралийский документалист, чемпион Австралии по подводной охоте (1961), член Международного зала славы подводного плавания с аквалангом (с 2000).
  (1899—1946) — немецкий политик, депутат Рейхстага (1934—1945).
  (1920—2012) — чешский фотожурналист, лауреат премии World Press Photo в общеновостной категории и категории избранной фотографии (1959).
  (1865—1943) — немецкий фармацевт, журналист и методистский священник, основатель первой немецкой строительной сберкассы.
  (род. 1979) — американский игрок в пляжный волейбол, член лучшей команды Профессионального тура пляжного волейбола (2015).
 Кропп, Джон (1927—2016) — новозеландский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр (1956).
 Кропп, Йёран (1966—2002) — шведский путешественник и альпинист.
 Кропп, Леслав (1936—2013) — польский борец вольного и классического стиля.
  (1878—1931) — шведский политик, член Первой палаты Риксдага (1926—1931).
  (1948—2015) — американский и канадский детский писатель и педагог.
  (род. 1953) — американский баскетболист и тренер, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клубов «Вашингтон Буллетс» и «Чикаго Буллз».
  (1790—1832) — немецкий юрист и правовед.
  (1718—1796) — немецкий врач и коллекционер, член академии «Леопольдина» (с 1756).
  (род. 1940) — немецкий футболист, игрок чемпионата ГДР в составе клубов «Айнхайт Дрезден» и «Динамо Дрезден».
  (1808—1861) — немецкий юрист и политик, депутат Франкфуртского национального собрания.
  — немецкая гребчиха, серебряная медалистка чемпионата мира на байдарках-двойках..

См. также